Aglais atrebatensis är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1873. Aglais atrebatensis ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
atrebatensis